La mujer de Judas se puede referirse a:
La mujer de Judas (2002), telenovela venezolana del canal RCTV.
La mujer de Judas (2012), telenovela mexicana del canal TV Azteca.